

Plaatsnamen 
Hamburg, een stad en deelstaat in de Bondsrepubliek Duitsland
Rijksstad Hamburg, de voorloper van de stadstaat
Hamburg, een plantage in Suriname 
Hamburg, een plaats in Zuid-Afrika

Plaatsen in de Verenigde Staten

Zaken die betrekking hebben op de Duitse stad of deelstaat 
Hamburger SV (HSV), een profvoetbalclub
Aartsbisdom Hamburg, een rooms-katholiek aartsbisdom
Haven van Hamburg, de Noordzeehaven aan de Elbe
Metropoolregio Hamburg (Duits: Metropolregion Hamburg), een metropool in het noorden van Duitsland

Overige 
Jeff Hamburg, een componist
Hamburg (schip), de naam van een aantal schepen van de Duitse Marine en handelsvloot

Zie ook 
Hamburger
Alle pagina's die beginnen met Hamburger.